В 1667 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 15 июня — французский врач Жан-Батист Дени произвёл первое задокументированное и успешное переливание крови человеку.
 24 июня — основана Парижская обсерватория, старейшая из ныне действующих обсерваторий (строительство здания закончено в 1671 году). Проходящий через неё меридиан (Парижский меридиан) до Международной меридианной конференции 1884 года был принят во Франции в качестве базы отсчёта долгот. Кольбер пригласил для работы в обсерватории двух выдающихся астрономов XVII века — Христиана Гюйгенса и Жана Доминика Кассини, которые дали своё согласие.
 Английский естествоиспытатель Роберт Гук продемонстрировал, что преобразование крови в лёгких существенно важно для дыхания.

Публикации 
 Немецкий физик Иоганн Иоахим Бехер опубликовал трактат «Physical Education», послуживший впоследствии идейной основой для разработки теории флогистона.
 Шотландский математик Джеймс Грегори в трактате «Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura» сделал первую попытку доказать трансцендентность числа  (строгое доказательство было дано в 1882 году Линдеманом), а также продвинулся в направлении создания математического анализа и теории рядов
 Английский врач Томас Уиллис опубликовал «Pathologicae cerebri, et nervosi generis», важную работу по патологии и нейрофизиологии мозга. В ней он разработал новую теорию причин эпилепсии и других судорожных заболеваний, а также способствовал развитию психиатрии.
 Посмертно опубликован трактат Уильяма Отреда «Opuscula mathematica hactenus inedita».

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1667 году
 26 мая — Абрахам де Муавр (умер в 1754 году), английский математик французского происхождения.
 27 июля — Иоганн Бернулли (умер в 1748 году), швейцарский математик, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, один из первых разработчиков математического анализа, после смерти Ньютона — лидер европейских математиков.
 5 сентября — Джироламо Саккери (умер в 1733 году), итальянский математик, создатель первого наброска неевклидовой геометрии.
 9 декабря — Уильям Уистон (умер в 1752 году), английский математик и натурфилософ, преемник Ньютона в Тринити-колледже (1703 год). Изгнан из Кембриджа в 1710 году за антитринитаристские взгляды.

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1667 году
 10 апреля — Йоханнес Маркус Марци (род. в 1595 году), чешский физик и врач, ректор Пражского университета.
 5 июня — Грегуар де Сен-Венсан (род. в 1584 году), фламандский математик.
 24 октября — Годфруа Венделин (род. в 1580 году), фламандский астроном

Примечания

См. также 

1667 год в науке